Las Joyitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Joyitas, Guerrero, Leonardo Bravo, 
 Las Joyitas, Colima, Villa de Álvarez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar